Стенников — фамилия. Известные носители:
 Стенников, Афонасий Фёдорович (1904—1979) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 
 Стенников, Михаил Глебович (1958) — советский самбист, советский и российский тренер.